Рацлавице () — наименование населённых пунктов и административной единицы в Польше.

Населённые пункты 
 Рацлавице — село в Мехувском повяте Малопольского воеводства.
 Рацлавице — село в Краковском повяте Малопольского воеводства.

Гмина 
 Рацлавице — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Мехувский повят, Малопольское воеводство.